Chloropsis può riferirsi a:
Chloropsis – genere di piante della famiglia Poaceae
Chloropsis – genere di uccelli della famiglia Chloropseidae